Schönherr är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Lovisa Christina Schönherr (1745–1819), svensk sidenfabrikörska
 Carl Johan Schönherr (1772–1848), svensk entomolog
 Karl Schönherr (1869–1943), österrikisk författare
 Robert Arthur Schönherr (1884–1940), tysk skådespelare, författare och dramatiker